Voľa ist der Name folgender Gemeinden in der Slowakei:

 Voľa im Okres Michalovce, Košický kraj
 Jakubova Voľa im Okres Sabinov, Prešovský kraj
 Jurkova Voľa im Okres Svidník, Prešovský kraj
 Juskova Voľa im Okres Vranov nad Topľou, Prešovský kraj
 Nižná Voľa im Okres Bardejov, Prešovský kraj
 Ruská Voľa im Okres Vranov nad Topľou, Prešovský kraj
 Ruská Voľa nad Popradom im Okres Stará Ľubovňa, Prešovský kraj
Siehe auch:
 Vola
 Volha